

Muzycy 
 Shotta, właśc. Ignacio González Rodríguez (ur. 1984) – hiszpański raper

Politycy 
 Ignacio María González y Santín (1838–1915) – dominikański polityk, prezydent kraju (1873–1874, 1874–1876, 1876, 1878)
 Jaime Ignacio González González (ur. 1960) – hiszpański polityk
 Ignacio González Santiago (ur. 1961) – hiszpański polityk

Sportowcy 
 Ignacio González Lam (ur. 1944) – gwatemalski piłkarz
 Ignacio Carlos „Nacho” González Cavallo (ur. 1971) – argentyński piłkarz i trener piłkarski, reprezentant kraju
 Ignacio González King (ur. 1980) – argentyński tenisista
 Luis Ignacio „Gonzo” González Ledezma (ur. 1980) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju
 Ignacio María „Nacho” González Gatti (ur. 1982) – urugwajski piłkarz, reprezentant kraju
 Jorge Ignacio González Barón (ur. 1983) – urugwajski piłkarz
 Juan Ignacio „Nacho” González Ibarra (ur. 1984) – meksykański piłkarz
 José Ignacio González Catalán (ur. 1989) – chilijski piłkarz
 Ignacio González Espinoza (ur. 1991) – meksykański piłkarz
 Juan Ignacio González Brazeiro (ur. 1993) – urugwajski piłkarz

Inni 
 Juan Ignacio González del Castillo (1763–1800) – hiszpański dramatopisarz
 Ignacio González Ginouvés (1903–1990) – chilijski profesor medycyny i pedagog
 Juan Ignacio González Errázuriz (ur. 1956) – chilijski duchowny katolicki
 José Ignacio González Moreno (ur. 1968) – hiszpański dziennikarz